«Гном» — проект межконтинентальной малогабаритной баллистической ракеты разработанный в коломенском КБ машиностроения под руководством Бориса Шавырина. Ракету предполагалось оснастить маршевым сверхзвуковым прямоточным двигателем, который разрабатывался в ОКБ-670 Министерства авиационной промышленности под руководством Михаила Бондарюка. Разработка по неизвестным причинам прекращена в конце 1965 года. Hа вооружение ракета не поступала.

Конструкция 

Изначально проект задумывался как трехступенчатая межконтинентальная баллистическая ракета, оснащенная прямоточным твердотопливным маршевым двигателем первой ступени, твердотопливными двигателями второй и третьей ступеней, а также стартовым ускорителем. Самоходная пусковая установка размещалась на шасси тяжелого танка Т-10М.

Старт ракеты осуществлялся с помощью ускорителя — четырёхсоплового РДТТ на смесевом топливе, размещавшемся внутри маршевого двигателя первой ступени, который разгонял её до скорости М=1,75. Отработав, ускоритель отделялся и включалась первая ступень. Двигатель первой ступени — твердотопливный прямоточный воздушный реактивный двигателей (ПВРД), который выводил ракету на полётную траекторию. Прямоточный двигатель работал 60-70 секунд, до достижения ракетой скорости М=5,5. После отделения прямоточного ВРД включалась вторая ступень, а затем третья ступень. Вторая и третья ступени были оснащены двигателями на твердом смесевом топливе.

Тактико-технические характеристики 
 http://raigap.livejournal.com/51489.html
 https://web.archive.org/web/20140223090334/http://www.arms-expo.ru/056051056053.html
 http://www.kapyar.ru/index.php?pg=241

Неосуществлённые проекты советских ракетных вооружений